Gunzenhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Gunzenhauser (1751–1819), württembergischer Oberamtmann
 Samson Gunzenhauser (1830–1893), deutscher Rabbiner
 Alfred Gunzenhauser (1926–2015), deutscher Galerist und Kunstsammler

Davon abgeleitet:
 Museum Gunzenhauser der Kunstsammlungen Chemnitz, Kunstmuseum der Klassischen Moderne in Chemnitz
 JRG Gunzenhauser, Hersteller von Fittings in Sissach; 2008 übernommen von Georg Fischer AG